Prenome
Ünal Karaman – allenatore di calcio turco
Cognome
Daniel Ünal – calciatore svizzero
Gökhan Ünal – calciatore turco